Elitserien 1993/1994 kan syfta på:

Elitserien i basket för damer 1993/1994
Elitserien i bordtennis för herrar 1993/1994
Elitserien i bordtennis för damer 1993/1994
Elitserien i handboll för herrar 1993/1994
Elitserien i handboll för damer 1993/1994
Elitserien i ishockey 1993/1994
Elitserien i bandy 1993/1994
Elitserien i volleyboll för herrar 1993/1994
Elitserien i volleyboll för damer 1993/1994